Grupenhagen ist der Name folgender Orte:

 Ortsteil von Aerzen im Landkreis Hameln-Pyrmont in Niedersachsen, siehe Grupenhagen (Aerzen)
 Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen, siehe Krupy (Darłowo)